Gminy w Czechach:
 Stříbrnice – gmina w powiecie Przerów
 Stříbrnice – gmina w powiecie Uherské Hradiště